Taman steht für folgende geographischen Objekte in Russland:
 Taman (Halbinsel), Halbinsel zwischen Asowschem und Schwarzem Meer
 Taman (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar (russisch )
 Taman (Perm), Dorf in der Region Perm (russisch )
und bezeichnet zudem
 Taman (Sprache), eine Sprache in Indonesien.